Le Centre communautaire Jeunesse Unie de Parc-Extension est un organisme d'action communautaire autonome. On l'appelle plus communément Jeunesse Unie. Il a été fondé et légalement incorporé en 1989 sous la troisième partie de la loi sur les compagnies du Québec. Il est reconnu par l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal comme étant la maison des jeunes du quartier Parc-Extension. Il est également reconnu comme organisme de bienfaisance par l'Agence des douanes et du Revenu du Canada.

Déclaré Zone de non-violence en 1996, le Centre Jeunesse Unie est devenu, en 2010, signataire de la Charte pour un monde non violent du Sommet mondial des lauréats du prix Nobel de la paix.

La mission de Jeunesse Unie est d'accompagner les adolescentes et adolescents du quartier pour favoriser leur développement personnel et social.  À terme, cet accompagnement des jeunes vise à favoriser leur pleine intégration à la vie québécoise. Nous souhaitons ainsi les aider à devenir des citoyens responsables intégrés au marché du travail et allant jusqu'au bout de leur rêve.

Historique 
Le Centre communautaire Jeunesse Unie de Parc-Extension a été incorporé en  sur les recommandations d'un comité de travail formé par l'organisateur communautaire du CLSC du quartier Parc-Extension, d'un représentant de la Ville de Montréal et de représentants d'organismes communautaires du quartier.

Dès sa création, une programmation d'activités culturelles et de loisirs est offerte aux jeunes. La philosophie d'intervention graduellement mise en place se base sur les principes : « Par et pour les jeunes » et « Jeunes actifs, critiques et responsables ».

 1994 : un nouveau directeur est embauché pour instaurer une approche interculturelle et favoriser une plus grande sécurité dans nos activités.  
 1995 : Jeunesse Unie s'investit dans à la table de concertation jeunesse du quartier en faisant la promotion d'une approche non-violente.
 1996 : Jeunesse Unie se déclare Zone de non-violence dans le but de faire grandir la non-violence auprès des jeunes et dans ses pratiques d'intervention. Jeunesse Unie innove avec son programme d'ateliers Leaders Positifs et ses ateliers Expression Jeunesse (Cinéma, informatique et musique – danse).
 1999 : Jeunesse Unie intègre à sa stratégie d’intervention le programme "Mes Choix, Mon Avenir" qui vise à valoriser les efforts et les choix des jeunes.
 2000 : un rituel d’accueil est créé pour les jeunes pour mieux faire connaître les valeurs préconisées par le Centre comme la non-violence.  
 2002 : Jeunesse Unie rehausse son programme de soutien scolaire en misant sur une équipe de bénévoles qui améliore le ratio jeune / intervenant.  Jeunesse Unie organise son premier gala des J’UNIE, pour présenter les réalisations des jeunes et récompenser leur évolution et leur implication.
 2006 : une démarche de réflexion sur nos orientations à long terme permet de définir 9 grandes orientations. Globalement, Jeunesse Unie se définit comme une ressource d'accompagnement social continue. Meilleure compréhension du vécu des jeunes, refonte du code de vie, protocole d'urgence et site internet sont quelques-unes des autres orientations qui alimenteront les années à venir.
 2009 : Jeunesse Unie célèbre ses vingt ans et participe à la marche mondiale pour la paix et la non-violence. Il entreprend une étude sur les besoins des jeunes. 
 2010 : Jeunesse Unie publie les résultats de son enquête auprès des adolescents intitulée Regard sur les besoins des adolescentes et adolescents du quartier Parc-Extension. 
 2011 : Jeunesse Unie finalise son manuel interne intitulé Protocole de sécurité et mesure d’urgence.
 2014 : Jeunesse Unie célèbre son  en dévoilant ses projets d'avenir.

Références

Lien externe 
 Site web du Centre Jeunesse Unie

Animation socioculturelle
Organisme communautaire montréalais
Association ou organisme lié à la jeunesse au Canada
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension